Ngoumba steht für:
 Kwasio, die Bantusprache der Ngumba

Ngoumba ist der Familienname folgender Personen:
 René Ngoumba (* 1971), kamerunischer Radfahrer